Монтес де Ока има више значења:

 Монтес де Ока, Ел Уерфано (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Монтес де Ока (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику